Vorderhorn steht für:

 Vorderhorn (Gehirn), Bestandteil der Seitenventrikel im Großhirn
 Vorderhorn (Knie), Bestandteil des Meniskus im Kniegelenk
 Vorderhorn (Rückenmark), Bestandteil der grauen Substanz im Rückenmark
 Vorderhorn (Berg), Berg in Österreich